Барлоу има више значења:
 Барлоу (Кентаки)
 Барлоу (Орегон)